Blue Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Township (Kansas)
 Blue Township (Missouri)

Siehe auch:
 Little Blue Township